Maud de Braose, baronesa Mortimer de Wigmore (1224–poco antes del 23 de marzo de 1301) fue una heredera de la nobleza y una de las más importantes, ya que fue miembro de los poderosos de Braose. Esta familia estuvo en posesión de un gran número de señoríos y dominios en las Marcas Galesas. Fue la esposa de Roger Mortimer, I barón Mortimer de Wigmore, destacado soldado y barón de las Marcas Galesas.

Realista acérrima durante la segunda guerra de los barones, fue ella quien ideó el plan para rescatar al príncipe Eduardo (el futuro rey Eduardo I de Inglaterra), que estaba bajo la custodia de Simón de Montfort, VI conde de Leicester.

En ocasiones, se la conoce como Matilda de Braose.

Familia 
Maud nació en Gales en 1224, y fue la segunda hija y coheredera de William de Braose y Eva Marshal. Asimismo, fue coheredera de una parte de las propiedades de Brewer por parte de su abuela paterna Grecia (hija de William Brewer, un destacado curial angevino).

Maud tuvo tres hermanas: Isabella, esposa del príncipe Dafydd ap Llywelyn; Eva, esposa de William de Cantilupe; y Eleanor, esposa de Humphrey de Bohun.

Sus abuelos paternos fueron Reginald de Braose y Grecia de Briwere; y sus abuelos maternos, William Marshal e Isabel de Clare, 4ª condesa de Pembroke (hija de Strongbow y Aoife de Leinster).

El 2 de mayo de 1230, cuando Maud tenía seis años de edad, su padre fue ahorcado por orden del príncipe Llywelyn de Gales por haber cometido presunto adulterio con Juana, la mujer de Llywelyn.

Matrimonio y herencia 
En 1247, Maud se casó con Roger Mortimer de Wigmore.. En un viejo manuscrito (escrito en latín) que describe la fundación de la abadía de Wigmore, consta que Rog (secundus)...Radulphi et Gwladusae filius contrajo nupcias con Matildem de Brewys, filiam domini Willielmi de Brewys domini de Breghnoc. Al ser el primogénito de Ralph de Mortimer y de su esposa galesa, la princesa Gwladys Ddu, el propio Roger era descendiente de otra importante familia de las Marcas, y había sucedido a su padre en 1246 cuando falleció éste. En una fecha que se desconoce, recibió el título de I barón Mortimer de Wigmore. Maud era siete años mayor que él, y habían estado comprometidos desde la niñez. Roger era el nieto del príncipe Llywelyn de Gales, el hombre que había ordenado la ejecución del padre de Maud. 

La herencia de Maud constituía un cuarto de un tercio de la baronía de Miles de Gloucester y el señorío de Radnor (Gales). Con motivo de su enlace, el honor de Radnor pasó de la familia de Braose a los Mortimer, y como dote entregó unas tierras de Tetbury que había heredado de su abuelo, Reginald de Braose. También había adquirido el señorío de Charlton antes de casarse, así como cuatro honorarios de caballero de Irlanda, que pasaron a manos de Roger. La principal residencia de la pareja fue el castillo de Wigmore (Herefordshire), la sede familiar de los Mortimer.

Descendencia 
Roger y Maud tuvieron seis hijos al menos:

 Ralph Mortimer (m. 10 de agosto de 1274), sheriff de Shropshire y Staffordshire (1273).
 Edmund Mortimer, II barón Mortimer de Wigmore (1251–17 de julio de 1304), que se casó con Margaret de Fiennes (hija de William II de Fiennes y Blanche de Brienne), de la que tuvo hijos, entre ellos Roger Mortimer, I conde de March.
 Margaret Mortimer (m. septiembre de 1297), que se casó con Robert de Vere, VI conde de Oxford, del que tuvo un hijo.
 Isabella Mortimer (m. después de 1300), que se casó dos veces: en primer lugar, con John Fitzalan, barón de Clun y Oswestry y conde de Arundel de iure (1246–1272), del que tuvo descendencia; y, en segundo lugar, con Robert de Hastang. No contrajo matrimonio con Ralph d'Arderne, a diferencia de lo que se afirma de manera errónea en el Complete Peerage.
 Roger Mortimer de Chirk (m. 3 de agosto de 1326, Torre de Londres), que se casó con Lucy de Walfre, de la que tuvo un hijo. Se le condenó a cadena perpetua por haber participado en la rebelión, conocida como la guerra de los Despenser (1321–1322), junto a su sobrino, Roger, que había liderado la revuelta.
 William Mortimer (m. antes de junio de 1297), que fue el primer marido de Hawise de Muscegros, hija y heredera de Robert de Muscegros.

La segunda guerra de los barones

El rescate del príncipe Eduardo 
A Maud se la describe como una mujer bella y de mente ágil. Al igual que todas las mujeres de la Edad Media, se esperaba de ella que gobernara las propiedades de su marido, que administrara sus negocios, que mediara en las disputas de sus arrendatarios y que defendiera los bienes de la familia en los períodos en los que él se ausentara. Maud realizaba estas tareas con gran destreza y eficiencia.

Durante la segunda guerra de los barones, también demostró ser una realista acérrima, y desempeñó un papel decisivo a la hora de movilizar a los señores de las Marcas Galesas al bando del rey Enrique III. Fue la propia Maud quien urdió un plan que permitiera huir al príncipe Eduardo después de que lo tomara como rehén Simón de Montfort, VI conde de Leicester, tras la batalla de Lewes. El 28 de mayo de 1265, cuando el príncipe estaba bajo custodia en el castillo de Hereford, Maud mandó a una partida de jinetes para que se lo llevaran al castillo de Wigmore mientras Eduardo se hallaba en campo abierto, a cierta distancia del castillo, haciendo ejercicio con carreras de caballos con sus desprevenidos guardias, tal y como le había indicado Maud en los mensajes que le había hecho llegar a escondidas. Cuando uno de los jinetes dio la señal, Eduardo salió al galope para unirse a la partida de sus liberadores, que lo escoltaron hasta el castillo de Wigmore, a poco más de treinta kilómetros de allí, donde Maud le esperaba. Le proveyó de comida y bebida antes de enviarlo al castillo de Ludlow, donde se reunió con el conde de Gloucester, que se había pasado al bando del rey.

Simón de Montfort 
El 4 de agosto de 1265, Roger Mortimer luchó junto al príncipe Eduardo en la batalla de Evesham, y fue quien mató a Simón de Montfort. Como recompensa, Roger recibió la cabeza cortada de Montfort y otras partes de su anatomía, como los genitales, y Roger envió estos macabros trofeos al castillo de Wigmore como regalo para Maud. El célebre historiador medieval Roberto de Gloucester confirma este hecho: To dam Maud the Mortimer that wel foule it ssende. Esa misma noche, Maud organizó un gran banquete para celebrar la victoria, y en el gran salón izaron la cabeza de Montfort, clavada aún en la punta de la lanza.

Legado 
En 1300, consta que Maud se presentó a un beneficio vacante en la iglesia parroquial de Stoke Bliss (Herefordshire),  cuyo patrocinio había pertenecido a los Mortimer en un principio, pero Roger lo había legado al priorato de Limebrook. Maud falleció poco antes del 23 de marzo de 1301, y fue sepultada en la abadía de Wigmore. Su marido había muerto el 30 de octubre de 1282. 

Todos los monarcas que reinaron Inglaterra desde 1413 y María I de Escocia descendían directamente de Maud, así como la actual familia real británica. También destacan como descendientes las reinas consortes Ana Bolena, Juana Seymour, Catalina Howard y Catalina Parr (por la condesa Isabella de Arundel, hija de Maud). Asimismo, Juana Seymour y Catalina Parr descendían de Edmund Mortimer, hijo de Maud.

Según describe la autora Linda E. Mitchell, Maud de Braose fue el «ejemplo perfecto de una mujer que sorteó las limitaciones que le imponía su sexo y que consiguió situarse de lleno en el centro del entorno político en los ámbitos que estaban bajo su control doméstico». Mitchell prosigue en sus elogios y dice que Maud fue «una de las grandes artífices del avance tardomedieval», que fueron las palabras que empleó el historiador galés R. R. Davies para definir al marido de Maud.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Cawley, Charles. Medieval Lands, England, Earls created 1207–1466.
 Costain, Thomas B. (1959). The Magnificent Century. Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc.
 Crouch, David (2002), William Marshal: Knighthood, War and Chivalry, 1147–1219, London: Routledge.
 Mitchell, Linda Elizabeth (2003). Portraits of Medieval Women: Family, Marriage and Politics in England 1225–1350. New York: Palgrave MacMillan.

Enlaces externos 

Inglesas del siglo XIII
Fallecidos en el siglo XIV
Nacidos en 1224